Si Mueang Mai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 65.443 de locuitori și o suprafață de 1.310,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 118 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani